Ярнефельт — фамилия. Известные носители:

 Ярнефельт, Август Александер (1833—1897) — российский генерал-лейтенант, военный топограф, губернатор и сенатор.
 Ярнефельт, Арвид (1861—1932) — финский писатель.
 Ярнефельт, Елизавета Константиновна (1839—1929) — хозяйка салона, известная как «мать финского искусства и культуры».
 Ярнефельт, Эдвард Армас (1869—1958) — финский композитор и дирижёр.
 Ярнефельт, Ээро (1863—1937) — финский живописец, график, профессор.
—
 Ярнефельт-Пальмгрен, Майкки (1871—1929) — финская певица (сопрано). Жена композитора и дирижёра Эдварда Армаса Ярнефельта, затем композитора Селима Пальмгрена.